Mit Itenez wird bezeichnet:
Provinz Iténez – Provinz im Departamento Beni, Bolivien
Río Iténez (auch: Guaporé) – Fluss in Nordost-Bolivien und West-Brasilien